Гомиашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гомиашвили, Арчил Михайлович (1926—2005) — советский и российский актёр.
 Гомиашвили, Михаил Арчилович (1961—2022) — советский и российский актёр, сын Арчила Гомиашвили.
 Гомиашвили, Нина Арчиловна (род. 1972) — советская актриса, галерист, дочь Арчила Гомиашвили.